Canada deltog første gang i olympiske lege under sommer-OL 1900 i Paris og har siden deltaget i samtlige sommerlege undtaget 1980 i Moskva, som landet boykottede. Canada har deltaget i samtlige vinterlege. 

Canada har været vært for OL tre gange: Sommer-OL 1976 i Montréal, vinter-OL 1988 i Calgary og vinter-OL 2010 i Vancouver.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Canadas OL-statistik  på Sports-reference.com

Canada ved sommer-OL
Canada ved vinter-OL
OL